{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#b0d9ff"
!colspan="12"|Delray Beach Open 2023
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campion:
| 
|colspan="9" | Taylor Fritz
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finalist:
| 
|colspan="9" | Miomir Kecmanović
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" | 6–0, 5–7, 6–2
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|'Simplu
| 
|Masculin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Masculin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}Delray Beach Open 2023 – Simplu''' a avut loc în prima jumătate a lunii februarie 2023. Douăzeci și opt de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Delray Beach care s-a jucat pe terenuri cu suprafață dură. Patru dintre ei și-au asigurat participarea prin calificare. Cameron Norrie a fost campionul en-titre, dar a ales să participe la Argentina Open 2023.

Taylor Fritz l-a învins pe Miomir Kecmanović în finală cu 6–0, 5–7, 6–2 câștigând titlul la simplu la Delray Beach Open 2023.

Capi de serie
Primii patru capi de serie intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucători calificați

Lucky losers

Rezultate calificări

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

Note

Legături externe
 Main draw
 Qualifying draw

2023
ATP Tour 2023